Второй чемпионат Молодёжной хоккейной лиги проходил с 4 сентября 2010 года по 22 апреля 2011 года. Кубок Харламова, а вместе с ним и звание чемпиона МХЛ завоевал клуб «Красная армия», в финале обыгравший прошлогоднего победителя — команду «Стальные лисы».

Межсезонье

Турниры 

Для обеспечения надлежащей подготовки команд проходило несколько предсезонных турниров.

События 
 В сезоне 2009/10 в МХЛ выступал МХК «Крылья Советов», базировавшийся в Москве и независимый от команды Высшей лиги ПХК «Крылья Советов». Летом 2010 года эти клубы объединились, ныне взрослая команда играет в ВХЛ, а молодёжная, перебазировавшаяся после объединения в Дмитров, — в МХЛ.
 В сезоне 2009/10 в МХЛ выступали МХК «Динамо» (Москва), аффилированный с московским «Динамо», и «Шериф» (Балашиха), аффилированный с ХК МВД (Балашиха). После объединения клубов «Динамо» и ХК МВД в ОХК «Динамо», молодёжная команда объединённого клуба, получившая название «Шериф», перебазировалась в Тверь.
 29 июня была утверждена официальная стратегия развития МХЛ на пять лет, где намечена цель стать сильнейшей молодёжной лигой планеты. Для достижения предполагается развитие профессионального молодёжного хоккея в России и обеспечение высокого качества проведения Чемпионата МХЛ.
 В межсезонье в состав МХЛ были приняты новые команды, в том числе и из-за рубежа: Минские зубры, ХК Рига, ХК Юность (Минск), ХК Газовик (Тюмень), Белые тигры (Оренбург), Олимпия (Кирово-Чепецк), Серебряные львы (Санкт-Петербург). Таким образом, лига стала международной. Кроме этого, в июле, команда «Феникс» была переименована в МХК «Химик».
 Для выбора названия дивизионов, лигой, совместно с одним из спортивных порталов, был организован специальный конкурс, начавшийся 5 июля. Болельщики могли предложить свои названия дивизионов в письме на электронный адрес лиги или предложить его на в комментарии к записи на указанном спортивном портале. В результате, 16 августа общее собрание клубов лиги остановилось на варианте, привязанном к географии (Северо-Запад, Центр, Урал-Сибирь, Поволжье).
 12 августа директор МХЛ Дмитрий Ефимов в Цюрихе встретился с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Также представители лиги принимали участие во Всемирном Хоккейном Саммите в Торонто, начавшемся 24 августа.
 20 августа минская «Юность» заявила первых в лиге легионеров из дальнего зарубежья: шведов Хенрика Карллсона и Мартина Сигнал-Бергиуса. Вслед за ними, 17 августа, «Белые тигры» заявили двух игроков из Чехии: Мартина Шимона и Либора Кадличика.

Регулярный чемпионат

Формат 
Изначально планировалось разделить команды на три дивизиона. Но планируемый формат решили изменить, в результате этот регулярный чемпионат проходит по следующему формату: 29 команд поделены по географическому принципу на две конференции — Западную и Восточную. Западная конференция включает в себя 15 клубов, поделенных на дивизион Северо-Запад (8 команд) и дивизион Центр (7 команд). Восточная конференция включает в себя 14 клубов, поделенных на равные дивизионы по 7 команд: Урал-Сибирь и Поволжье. Каждая команда играет по 4 матча (2 — дома и 2 — на выезде) с клубами своего дивизиона, 2 матча (1 — дома и 1 — на выезде) — с остальными клубами своей конференции и 1 матч (дома или на выезде) — с клубами не своей конференции. Таким образом

 Каждая команда дивизиона «Северо-Запад» играет 56 матчей
 Каждая команда дивизиона «Центр» играет 54 матча
 Каждые команды дивизионов «Урал-Сибирь» и «Поволжье» играют по 53 матча

Состав дивизионов 

{| class="navbox wikitable" style="width:100%; text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Дивизион
! style="background:white; text-align:center; width:20%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:31%" | Арена
! style="background:white; text-align:center; width:8%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:8%" | в МХЛ
|-
! style="background:#6699FF; text-align:center" colspan=6 | Западная конференция
|-style="background: #d0f0c0;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=8 | Дивизион «Северо-Запад»
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Минские зубры|  Минск
| Дворец спорта
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-style="background: #d0f0c0;"
| Локо|  Ярославль
| УКСК «Арена 2000»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| ХК Рига|  Рига
| Ледовая арена «Inbox.lv»
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
| Серебряные львы|  Санкт-Петербург
| Ледовый дворец «Спартак»
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| Спортивный комплекс «Юбилейный» (малая арена)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Химик|  Воскресенск
| Ледовый дворец спорта «Подмосковье»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Юность|  Минск
| Минский ледовый дворец спорта
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=8 | Дивизион «Центр»
|-style="background: #d0f0c0;"
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-style="background: #d0f0c0;"
| Крылья Советов|  Дмитров
| Спортивный комплекс «Дмитров»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| МХК Спартак|  Москва
| Дворец спорта «Сокольники»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Мытищинские атланты |  Мытищи
| Арена Мытищи
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Русские витязи|  Чехов
| Ледовый хоккейный центр «Витязь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Красная армия|  Москва
| Ледовый дворец спорта ЦСКА
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Шериф|  Тверь
| Спортивный комплекс «Юбилейный»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
! style="background:#FFCCCC; text-align:center" colspan=6 | Восточная конференция
|-style="background: #d0f0c0;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион «Поволжье»| Барс|  Казань
| Татнефть Арена
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Белые тигры|  Оренбург
| Ледовый дворец «Звездный»
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
| Ладья|  Тольятти
| Дворец спорта «Волгарь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Олимпия |  Кирово-Чепецк
| Олимп-арена
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-style="background: #d0f0c0;"
| Реактор|  Нижнекамск
| Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Толпар |  Уфа
| Уфа-Арена
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Чайка |  Нижний Новгород
| Нагорный дворец спорта профсоюзов
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион «Урал-Сибирь»| Авто |  Екатеринбург
| Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Белые медведи|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Газовик|  Тюмень
| Дворец спорта
| align=center | 2010
| align=center | 2010
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| Дворец спорта кузнецких металлургов
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Омские ястребы|  Омск
| Арена Омск
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Сибирские снайперы |  Новосибирск
| Концертно-спортивный комплекс «Сибирь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-style="background: #d0f0c0;"
| Стальные лисы |  Магнитогорск
| Арена Металлург
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|}

 Основные события 
 Чемпионат стартовал 4 сентября 2010 года матчем за Кубок Открытия между финалистами прошлого сезона — командами «Стальные лисы» и «Кузнецкие медведи». Матч закончился со счётом 8-1 в пользу «Стальных лисов». В их составе дважды отличились Евгений Соловьёв и Кирилл Лебедев. Также за команду забивали Сергей Терещенко, Даниил Апальков, Михаил Чурляев и Богдан Потехин. Единственный гол в составе «Кузнецких медведей» забил в большинстве Антон Капотов.
 4 сентября, незадолго до матча за Кубок Открытия, состоялась пресс-конференция с участием Владислава Третьяка, Александра Медведева, Владимира Юрзинова и Дмитрия Ефимова. В частности, было сказано, что победитель этого сезона сыграет в молодёжном турнире Hockey Night In Boston.
 16 сентября было объявлено о выходе в продажу альманаха МХЛ, где будут описываться различные события первого сезона лиги. 28 сентября альманах вышел в свет.
 2 октября состоялась первая в сезоне тренерская отставка. Из-за неудовлетворительных результатов с поста тренера тверского «Шерифа» был снят Сергей Золотов, вместо которого был назначен Николай Варянов, работавший до этого в СДЮШОР. Однако Сергей Золотов остался в тренерском штабе клуба.
 11 октября спортивно-дисциплинарный комитет лиги вынес решение по инциденту, произошедшему 7 октября в матче между «Стальными лисами» и «Локо». В итоге нападающий «Стальных Лисов» Дмитрий Тарасов получил 5 матчей дисквалификации, а игрок Локо Дмитрий Мальцев — 4 матча.
 24 октября в матче между казанским «Барсом» и кировочепецкой «Олимпией» состоялся первый покер в сезоне, автором которого стал нападающий «Барса» Станислав Бочаров. Сам матч закончился со счётом 8-2 в пользу казанской команды.
 25 октября в Екатеринбурге, перед началом матча между «Авто» и тюменским «Газовиком» прошла церемония награждения лучшего снайпера регулярного чемпионата прошлого сезона — Фёдора Малыхина, капитана «Авто». В минувшем сезоне он забросил 42 шайбы в 52 матчах.
 9 ноября в офисе МХЛ состоялся семинар врачей клубов лиги. На встрече обсуждались такие вопросы, как противодействие допингу, спортивная реабилитация и оказание скорой помощи. Вот что сказал по этому поводу руководитель Департамента проведения соревнований МХЛ Игорь Ромашин:

Врачи обсудили многие важные вопросы. Уверен, всем участникам эта встреча принесла неоценимую пользу. Предполагаем, что в дальнейшем подобные семинары будут проводиться регулярно, ведь в спортивной медицине постоянно появляются новые лекарства и методики. Например, сегодня прозвучало много интересного, связанного с изменениями в антидопинговой программе.

Позже, в этот же день в рамках товарищеского турнира в Санкт-Петербурге состоялся матч между «Серебряными львами» и молодёжной командой шведского АИКа, в котором питерская команда потерпела сокрушительное поражение со счётом 1-6. Единственным голом в составе «Серебряных львов» отметился Никита Церенок. Днём спустя «Серебряные львы» снова проиграли «СКА-1946» со счётом 4-5. 11 ноября в решающем матче СКА-1946 проиграл АИКу со счётом 3-4.

Таким образом, итоговая таблица турнира выглядит следующим образом:
 АИК СКА-1946 Серебряные львы' 16 ноября уфимский «Толпар» вчистую разгромил «Белых тигров» из Оренбурга со счётом 15-2(8:0, 1:1, 6:1). Хет-триком в составе хозяев отметился Артём Гареев. Старший тренер оренбуржской команды Дмитрий Романов так сказал об игре клуба:

<…>В повторном поединке команда вышла на лёд вообще в непонятном состоянии. С таким настроем мы не могли рассчитывать на достойный результат. Хотя на собрании разбирали моменты, говорили ребятам, что «Толпар» будет всеми силами пытаться отыграться за поражение, будет давить, наседать на ворота. Видимо, наша речь до ребят не дошла. Может быть, сказались психология и мысли, что достаточно выиграть один матч, а дальше действовать как получится. В проигранной встрече у нас не нашлось лидера, кто мог бы повести за собой коллектив.

А вот мнение главного тренера уфимцев Александра Семака:

<…>матч показал, что с первых минут парни всеми силами лезли вперёд, создавали моменты. Когда счет стал более-менее крупным, обрели уверенность. Да, несколько шайб в нашем исполнении получились курьезными. Такие матчи показывают, что в МХЛ не все зависит от мастерства, важны правильный настрой и большое желание.

 Кубок вызова 

Во второй сезон МХЛ Кубок вызова — матч между лучшими игроками Запада и Востока, решено провести 12 февраля 2011 года в Уфе, где была показана наибольшая посещаемость местной молодёжной команды «Толпар». К проведению матча будут приурочены различные мероприятия. Председатель правления КХЛ Александр Медведев так сказал о Кубке ВызоваМы решили развести эти события. Матч звезд, как и планировалось ранее, пройдет в городе на Неве, а Кубок вызова перенесен в Уфу. Зачем мешать в кучу два больших события? Пусть будет не одно, а два ярких хоккейных зрелища. 26 октября были определены главные тренеры команд. Планировалось, что сборную Западной конференции будет возглавлять старший тренер «Красной армии» Вячеслав Буцаев. Однако из-за того, что он был отправлен в тренерский штаб взрослого ЦСКА, Западом руководил главный тренер рижского «Динамо» Леонид Тамбиев. Сборную Востока возглавлял лучший тренер прошедшего сезона, главный тренер «Стальных лисов» Евгений Корешков. Днём спустя были определены капитаны команд. Капитаном Запада стал Никита Точицкий, нападающий СКА-1946, лидировавший в списке бомбардиров с набранными 38(6+32) очками по системе гол+пас. Сборную Востока возглавил форвард «Барса» Станислав Бочаров. 3 ноября было объявлено начало голосования болельщиков на стартовые составы команд.

 Кубок мира 
Идея проведения Кубка мира среди молодёжных клубов возникла на встрече между Рене Фазелем и Дмитрием Ефимовым в Цюрихе. 4 октября Кубок мира был официально учреждён. Было объявлено, что в ежегодном турнире будут принимать участие обладатель Кубка Харламова, две молодёжные команды Северной Америки и три клуба, представляющие Европу. Однако данную формулу ещё должна утвердить ИИХФ. По словам Дмитрия Ефимова, североамериканские представители уже дали устное согласие.

 Итоговая таблица    *Выделены команды, вышедшие в плей-офф
   Команда, обеспечившая себе место в плей-офф
   Команда не попавшая в плей-офф
 '' М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, П — поражений, ПО — поражений в овертайме, ПБ — поражений по буллитам, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Сборная команда МХЛ «Красные звёзды» 
Идеи создания сборной МХЛ, представляющей лигу на международной арене появились ещё в феврале 2010 года. Однако только 14 октября были назначены тренеры: главным тренером стал наставник Толпара Александр Семак, помощниками стали Вячеслав Буцаев, главный тренер Красной армии, и Александр Соколов, главный тренер Реактора из Нижнекамска. Первые свои матчи сборная МХЛ проведёт в период с 28 декабря 2010 года до 4 января 2011 года в США, кде сыграет с командами из военной академии Вест-Пойнт, колледжа Холи Кросс, Йельского и Бостонского университетов и двумя сборными Восточной молодёжной лиги США. В конце ноября стало известно, что команда получит название «Красные Звёзды». 29 ноября МХЛ представила форму команды, выполненную в гамме российского триколора с эмблемой МХЛ впереди. Вылет в США должен был состояться 26 декабря, однако был отменён из-за плохой погоды в Нью-Йорке. Однако команда смогла вылететь только утром 27 декабря. Из-за этих проблем от матча с командой Колледжа Святого Креста пришлось отказаться.

Расписание североамериканского турне «Красных звёзд»

Лучшие игроки по месяцам

Плей-офф 
Право на попадание в плей-офф получили команды, занявшие 1-4 места в дивизионах. Второй этап чемпионата начался 11 марта 2011 года. Все серии, кроме финальной, будут проводиться до трёх побед.

Итоговое положение команд

Лучшие игроки по раундам

Обладатели индивидуальных призов

Ссылки 
Официальный сайт МХЛ

Примечания 

2011 год в хоккее
2010 год в хоккее
Молодёжная хоккейная лига